Molekulska formula -{C5H5NO}- se može odnositi na:

 Piridon
 2-Piridon
 3-Piridon
 4-Piridon
 Piridin-N-oksid